Laserpitium cervaria är en flockblommig växtart som beskrevs av Karl Christian Gmelin. Laserpitium cervaria ingår i släktet spenörter, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Spenörter
cervaria